Eliseo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Eliseo – profeta ebraico
Eliseo – storico armeno
Eliseo – vescovo di Mantova

Altro 
Campi Elisi – luogo dell'oltretomba greco-romano classico
Teatro Eliseo – teatro di Roma
Palazzo dell'Eliseo – residenza del presidente della Repubblica francese
Eliseo – film del 2003 diretto da Jae-woong Kwon

Pagine correlate 
 Avenue des Champs-Élysées